Hoti steht für:

 Hoti (Sprache), eine indigene Sprache Südamerikas

Hoti ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Hoti (* 2003), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler
 Avdullah Hoti (* 1976), kosovarischer Politiker
 Engjell Hoti (* 1997), albanischer Fußballspieler
 Florent Hoti (* 2000), kosovarisch-englischer Fußballspieler
 Ukshin Hoti (* 1943), kosovarischer Friedensaktivist